Ignacius — род вымерших млекопитающих раннего кайнозоя. Окаменелости представителей этого рода датируются периодом около 62-33 млн лет назад (поздний торрехонско-чадронский век североамериканских наземных млекопитающих). Самые ранние известные образцы Ignacius происходят из торреджона формации Форт-Юнион, штат Вайоминг, а самые поздние известные образцы — из формации Маргарет на острове Элсмир в Северной Канаде (52 млн лет) . Ignacius — один из десяти родов семейства Paromomyidae, самого долгоживущего семейства среди плезиадапиформ, жившего около 30 млн лет назад в эпохи палеоцена и эоцена. Анализы посткраниальных окаменелостей, проведенные палеонтологами, позволяют предположить, что члены семейства Paromomyidae, включая род Ignacius, скорее всего, обладали адаптацией к древесной жизни.

Таксономия 
По состоянию на 2022 год в роду Ignacius насчитывалось четыре действительных вида: I. frugivorus, I. fremontensis, I. clarkforkensis и I. Graybullianus. Есть также два описанных вида Ignacius из Канадской Арктики (остров Элсмир): I. mckennai и I. dawsonae. Типовым видом рода Ignacius является I. frugivorus, который был обнаружен в районе Мейсон-Покет в Колорадо. Образец голотипа (AMNH 17368), опубликованный в 1921 году Мэтью и Грейнджером, состоит из верхней челюсти с клыком, четвертым премоляром, первым моляром и вторым моляром.

Род Ignacius относится к семейству Paromomyidae и отряду Plesiadapiformes. Отношения между плезиадапиформами и современной группой Euarchonta (Dermoptera, Scandentia и Primates) всё ещё обсуждаются палеонтологами, при этом некоторые предполагают более тесную связь с приматами, а другие предполагают более тесную связь с шерстокрылами.

Виды 
 Ignacius clarkforkensis Bloch et al. 2007
 Ignacius dawsonae Miller et al. 2023
 Ignacius fremontensis Gazin 1971
 Ignacius glenbowensis Scott et al. 2023
 Ignacius graybullianus Bown and Rose 1976
 Ignacius mckennai Miller et al. 2023

Примечания 

Вымершие приматы
Млекопитающие эоцена
Млекопитающие палеоцена
Фоссилии, описанные в 1921 году